De Polle (Drenthe), een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe
 De Polle (De Friese Meren), een plaats in de Nederlandse provincie Friesland
 De Polle (Súdwest-Fryslân), een plaats in de Nederlandse provincie Friesland
 Huis De Polle, een versterkt huis in Montfoort
 De Pollen, plaats in de Nederlandse provincie Overijssel

Zie ook:
Polle (doorverwijspagina)